L'aéroport de Kameshli (en arabe : )  est un aéroport situé à Kameshli, à l'extrême Nord-Est de la Syrie.

Carte

Compagnies aériennes et destinations 

Édité le 03/11/2017

Références

Lien externe 
 Site de Qamishly

Aéroport en Syrie